Ягель — многозначный термин.
 Ягель — лишайники, корм для северных оленей.
 Ягель — коммуна в Германии.
 Ягель, Роман — президент израильского Союза воинов и партизан.